Качесово — название населённых пунктов в России:
 Качесово — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Качесово — деревня в Муромцевском районе Омской области.